Дипломатски преговори
 Преговори (облигационо право)